Île Saint-Jean peut désigner plusieurs îles dans le monde :

 Île Saint-Jean dans le groupe des îles de Boucherville du fleuve Saint-Laurent au Québec
 Île Saint-Jean de la rivière des Mille Îles à Terrebonne au Québec
 Isle Saint-Jean, l'ancien nom de l'île du Prince-Édouard au Canada
 Île Saint-Jean ou Île d'Or de la Loire à Amboise en France
 Île Saint-Jean ou Île Palme de la Saône en France